Васи́лий Са́вченко:
 Савченко, Василий Петрович (1904—1971) — советский геолог-газовик.
 Савченко, Василий Прокофьевич (1921—1945) — участник Великой Отечественной войны, казак, гвардии рядовой, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Савченко, Василий Сидорович (1905—1992) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Савченко, Василий Федотович (1909—1982) — полный кавалер ордена Славы.